Лев Фра́нцевич Вендрами́ни, Вандрамини (1812 — ) — русский  итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств (с 1844; ассоциированный член — «назначенный» с 1830).

Биография 
Сын Франческо Вендрамини (1780—1856) — гравёра, академика и профессора Императорской Академии художеств. Лев Вендрамини учился в Императорской Академии художеств.

Получил звание «назначенного в академики» (1839). Звание академика (1844) за программу «Проект дома для полицейского управления одной части столицы».

Известные постройки 
Известными работами архитектора Л. Ф. Вендрамини являются:
 Особняк Кологривовой. Якубовича ул., 20 (1840);
 Особняк У. А. Синявина. Репина ул., 3 (1842);
 Особняк У. А. Синявина — Особняк Г. А. Корпуса. 1-я линия ВО, 4 (1842);
 Дом И. Л. Лазарева — современный Театр музыкальной комедии. Итальянская ул., 13А (1842—1846);
 Особняк князя П. А. Урусова — Особняк Мусиных-Пушкиных. Литейный пр., 19 (1848);
 Дом Петерсона — Дом Лобановых-Ростовских. Большая Морская ул., 31 (1852);
 Доходный дом. Московский пр., 38 (1856).

Примечания

Литература

Ссылки